Deep Thought désigne :
 Deep Thought (appelé Pensées Profondes dans la traduction française), un super-ordinateur fictif chargé de résoudre  (c'est-à-dire la question du sens de la vie) dans l'œuvre de Douglas Adams : Le Guide du voyageur galactique.
 Deep Thought, un ordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs, nommé en hommage à l'ordinateur fictif de Douglas Adams. Créé dans les années 1980, il est devenu par la suite Deep Blue.